Mareta ist der Name von 

Orten
italienischer Name von Mareit, in der Gemeinde Ratschings in Südtirol (Italien)
Personen
Hugo Mareta (* 1827 in Baden, Niederösterreich; † 1913 in Wien, eigentlich Alois Mareta), ein österreichischer römisch-katholischer Schulmann und Germanist.